Jü-chua může být:

 Jü-chua (Che-pej) – městský obvod v městské prefektuře Š’-ťia-čuang v provincii Che-pej;
 Jü-chua (Chu-nan) – městský obvod v městské prefektuře Čchang-ša v provincii Chu-nan.

Podobné:
 Jü Chua (* 1960) – čínský spisovatel.